Strzeleccy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Strzeleccy herbu Oksza – polski ród szlachecki